Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в сезоне 2017/2018 проходил с 25 по 28 декабря 2017 года в Коломне на катке конькобежного центра «Коломна». Соревнования проводятся на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 5000 м, 3000 м у женщин и 10 000 м у мужчин, а также в командной гонке, масс-старте и командном спринте. Заявки на участие подали более 100 спортсменов из 25 регионов страны.

Результаты

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

10 000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт 
(16 кругов)

 PR — личный рекорд;
 SB — лучший результат сезона;
 DQ — дисквалификация;
 DNF — не закончил дистанцию;
 DNS — не вышел на старт.

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт 
(16 кругов)

 PR — личный рекорд;
 SB — лучший результат сезона;
 DQ — дисквалификация.

Ссылки 
 Результаты на сайте конькобежного центра «Коломна»
 Результаты на сайте Speedskatingresults.com

Чемпионаты России по конькобежному спорту
2017 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 2017 году
Спортивные соревнования в Коломне
Декабрь 2017 года
2018 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 2018 году